«Kura Kura» (; с яп. — «головокружение») — восьмой японский сингл-альбом южнокорейской гёрл-группы Twice. Песня «Kura Kura» была выпущена 21 апреля 2021 года лейблом Warner Music Japan. 12 мая 2021 года весь сингл-альбом был выпущен в формате физической дистрибуции в Японии, и в формате цифровой дистрибуции и стриминга во всём мире. 28 июля 2021 года песня «Kura Kura» вошла в третий японский студийный альбом Twice «Perfect World».

История 
Twice анонсировали сингл-альбом в конце своего онлайн-концерта «Twice in Wonderland», который они проводили 6 марта 2021 года. Музыкальное клип на сингл «Kura Kura» был выпущен 20 апреля 2021 года на YouTube. Бонус-треком в альбоме выступила песня «Strawberry Moon».

Продвижение 
12 мая 2021 года группа Twice исполняла «Kura Kura» и «Strawberry Moon» на специальной трансляции на YouTube, которая была посвящена выпуску сингла. 14 мая группа также исполняла песню на ТВ-шоу «Music Station».

Тема альбома 
В лирике песни «Kura Kura» девушки «потеряли контроль над сердцем и душой», в результате любовных чувств, которые они испытывают 24 часа в сутки. В тексте песни ни разу не упоминается слово «любовь», девушки передают её через «головокружение», «сладкую магию», «погружение в целое». Возлюбленный — то, о чём думают и поют девушки.

Список композиций

Участники записи 
Имена участников записи взяты из примечаний к CD-диску альбома.

Вокал

Twice 
 Пак Чжихё — вокал
 Им Наён — вокал
 Ю Чонён — вокал
 Хираи Момо — вокал, рэп
 Минатодзаки Сана — вокал
 Мёи Мина — вокал
 Ким Дахён — вокал, рэп
 Сон Чхэён — вокал, рэп
 Чжоу Цзыюй — вокал

Бэк-вокал 
 Sayulee — бэк-вокал

Цифровая обработка 
 Red Anne — сведение вокала
 Perrie — сведение вокала
 Тони Мазерати — микширование

 Крис Герингер — мастеринг

 Юн Вонквон — микширование
 Квон Намву — мастеринг

Тексты песен 
 Пак Чинён — слова
 Юки Кокубо — слова
 Юка Мацумото — слова

Звукорежиссура 
 UTA — композитор, аранжировщик, музыкальные инструменты
 Eom Sehee — звукорежиссёр
 Trippy — композитор, аранжировщик, сведение вокала, клавишные инструменты, синтезатор, бас, электронные ударные
 Ciara — композитор
 Ли Сангоп — звукорежиссёр

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Песни Twice
Песни на японском языке
Песни 2021 года
Синглы 2021 года
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту